

Население 
В Сеуте проживает 82 159 жителей (2011). Помимо испанцев в городе живут люди арабского, китайского, индийского и еврейского происхождения.

Проведя анализ эволюции населения города, видно, что для XX века, характерен в общем, бурный рост населения, население выросло с 13 843 жителей в 1900 году до более чем 75 241 в 2000 году, что составляет 443,53 % роста. В новом веке, после начала низких темпов роста мировой экономики, за 10 лет число жителей увеличилось только на 9,79 %. Если мы проанализируем эти два столетия, то увидим, что в течение первых пятидесяти лет XX века население увеличилось более чем на 311,1 %. Причины, вызвавшие рост, это сильные экономические и социальные связи города с Марокко. В то же время, рост во второй половине ХХ связан с производственно-финансовым расширение особой экономической зоны и изменением налогового режима г. Сеута, в связи с чем, рост населения составил лишь 32,21 %. XXI век отмечен низкими темпами роста населения. Изменение населения страны определяется тремя факторами: изменением места жительства, рождаемостью и смертностью. Анализируя данные смертности и рождаемости, Национальный институт статистики в 2011 году показывает, что в Сеуте рождаемость 14,85 %, является второй по величине в Испании, превышает её только Мелилья (18,66 %), будучи на пять процентных пунктов выше среднего по Испании (10.16 %). С другой стороны, уровень смертности города (6,54 %) является одним из самых низких в стране, почти в двух процентных пункта ниже в среднем чем по стране (8,40 %).

Динамика населения 
Динамика численности населения и естественного движения населения

Данные переписей

Языки 
Официальным языком является испанский. Магрибское население также пользуется арабским языком.

Примечания 

Сеута
Население Испании
Сеута